WSL este un acronim de trei litere, care se poate referi la:

Computing 
 Wide-spectrum language, un anumit tip de limbaj de programare
 Windows Subsystem for Linux, part al sistemului de operare Microsoft Windows 10, care permite instalarea oricărei distribuții Linux.

Organizații 
 White Star Line, companie maritimă, proprietara vasului Titanic
 Workers' Socialist League, partid troțkist din Regatul Unit
 Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft — WSL (în română, Institutul federal elvețian pentru cercetarea pădurii, zăpezii și reliefului)

Sport 
 World Series Light, mai exact World Series Formula V8 3.5, a fost o serie de competiții de mașini de curse promovate de RPM Racing (din 1998) și Renault Sport (între 2005 și 2015).
 FA Women's Super League, ligă semi-profesională engleză pentru fotbalul feminin de cluburi
 Women's Super League, uniune de cluburi de rugby feminin de prima ligă din 
 World Surf League, liga mondială de surf, fondată în 1976
 Wrestling Superstars Live, program de promovare wrestling, actualmente terminat

Alte utilizări 
 Weatherscan Local, numele anterior la canalului de vreme 24/7 Weatherscan

A se vedea și 
 Sigle de trei litere de la UAA la XZZ

Acronime de trei litere